Адале́льм (Алло́м) (; умер после 804) — знатный франк из рода Гильемидов, сын графа Отёна Тьерри I и Альдоны (Альды), возможно, дочери майордома франков Карла Мартелла.

Биография 
Адалельм упоминается в исторических источниках только один раз — как один из свидетелей в акте его брата Гильома об основании аббатства в Желоне, датированном 15 декабря 804 года.

Брак и дети 
О жене и детях Адалельма в современных ему источниках ничего не сообщается. Однако на основании ономастических данных исследователи предположили, что он имел двух детей.

 Вальдрада; муж: Адриан (ок. 760—821), граф Орлеана. Эта гипотеза впервые была выдвинута Морисом Шомом, который изучал семью Жеро Орильякского. Он был родственником аббата Сен-Дени Хильдуина (умер в 860), имевшего братьев Жеро и Бернара. Имя Жеро () этимологически близко к имени Жерольд (), которое носили отец и брат Хильдегарды, жены императора Карла Великого. Хронологически Хильдуин из Сен-Дени мог быть племянником Хильдегарды. Мужем Вальдрады был граф Орлеана Адриан, имевший от брака с Вальдрадой сыновей Эда, графа Орлеана, и Гильома, графа Блуа. Имена Гильом и Бернар косвенно свидетельствуют о родстве с Гильемидами. Ещё одним доводом в пользу родства является сообщение Астронома о том, что Хериберт, сын Гильома Желонского, был в 830 году ослеплён, а затем изгнан своим двоюродным братом Эдом Орлеанским. Однако имя Вальдрада отсутствует среди известных по историческим источникам имён детей Гильома Желонского, поэтому она скорее всего была племянницей Гильома.
 Бернар I, граф Пуатье в 815 и 826 годах. Эту гипотезу выдвинул Кристиан Сеттипани на основании ономастических данных. Сыновьями Бернара он считал графов Пуатье Эменона и Бернара II, а также графа Ангулема Тюрпьона. Эменон стал графом Пуатье после Бернара I, у него был сын Адалельм, граф Труа. На основании этого Пьер Рише сделал вывод о принадлежности их к Гильемидам, хотя он считал Эменона, Бернара II и Терпьона сыновьями самого Адалельма (Аллома). Дополнительным доводом в пользу принадлежности Эменона, Бернара II, Терпьона и Адалельма к семейству Гильемидов Эдуард де Сен-Фаль выдвинул то, что Бернар Готский, сын Бернара II, получил титул маркиз Готии, принадлежавший ранее Гильемидам, а также графство Отён, которым владел Тьерри I, отец Адалельма (Аллома).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гильемиды